Яку:

 Яку  — остров в Японии
 Яку () — термин в маджонге